Ozouf ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Ozouf (1928–2006), französischer Historiker
 Mona Ozouf (* 1931), französische Historikerin